This Was — дебютный студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1968 году. Запись этого альбома стоила группе лишь 1200 фунтов стерлингов. Альбом занял 10-е место в хит-параде Великобритании и 62-е в чартах США.

Об альбоме 
Альбом содержит кавер-версию мелодии американского джазового композитора и музыканта-мультиинструменталиста Роланда Кёрка «Serenade to a Cuckoo».

Кавер-версию «Dharma for One» записывали группы Ekseption и Pesky Gee. Песню «Cat’s Squirrel» исполняла группа Blodwyn Pig — второй коллектив, созданный сооснователем Jethro Tull Миком Абрахамсом (ушедшим из группы вскоре после записи This Was).

В 2008 году вышло юбилейное переиздание альбома, содержащее моно-, стерео- и бонус-треки.

Песня «A Song for Jeffrey» посвящена Джеффри Хэммонду, впоследствии ставшему бас-гитаристом группы. С этой песней Jethro Tull совместно с Тони Айомми выступили в представлении «Рок-н-ролльный цирк Роллинг Стоунз».

Список композиций 
 Первая сторона
 «My Sunday Feeling» (Иен Андерсон) — 3:43
 «Some Day the Sun Won’t Shine for You» (Иен Андерсон) — 2:49
 «Beggar’s Farm» (Мик Абрахамс / Иен Андерсон) — 4:19
 «Move on Alone» (Мик Абрахамс) — 1:58
 «Serenade to a Cuckoo» (Роланд Кёрк) — 6:07

 Вторая сторона
 «Dharma for One» (Йен Андерсон / Клайв Банкер) — 4:15
 «It’s Breaking Me Up» (Иен Андерсон) — 5:04
 «Cat’s Squirrel» (народная, аранжировка Мика Абрахамса) — 5:42
 «A Song for Jeffrey» (Иен Андерсон) — 3:22
 «Round» (Йен Андерсон / Клайв Банкер / Гленн Корник / Терри Эллис) — 1:03

 Бонус-треки (2001)
 «One for John Gee» (Мик Абрахамс) — 2:06
 «Love Story» (Иен Андерсон) — 3:06
 «Christmas Song» (Иен Андерсон) — 3:06

 Бонус-трек (2008)
 «Sunshine Day»

Участники записи 
Jethro Tull
 Йен Андерсон — вокал, флейта, фортепиано
 Мик Абрахамс — вокал, гитара
 Клайв Банкер — барабаны
 Гленн Корник — бас-гитара
Приглашённые музыканты
 Ди Палмер — валторна

Примечания

Литература

Ссылки 
 This Was на официальном сайте Jethro Tull
 
 
 This Was на discogs.com
 This Was at Progressive World
 Фотографии альбома и музыка

Дебютные альбомы 1968 года
Альбомы Jethro Tull
Альбомы Island Records
Альбомы Reprise Records
Альбомы, пересведённые Стивеном Уилсоном